

Toponymes



Runnymede, station du métro de Toronto.

Runnymede, un hameau de la municipalité de Matapédia en Gaspésie.

Runnymede, un hameau de la municipalité rurale de Cote No 271



Runnymede, une ville comté du Surrey.
 Runnymede Memorial (British Air Forces Memorial)
Homonymie de toponyme